Svatoš ist der Familienname folgender Personen:

 Marek Svatoš (1982–2016), slowakischer Eishockeyspieler
 Ondřej Svatoš (* 1993), Tscheche Unihockeyspieler